Епархия Лакхнау () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Лакхнау, Индия. Епархия Лакхнау входит в митрополию Агры. Кафедральным собором епархии Лакхнау является собор святого Иосифа.

История 
12 января 1940 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quo dominicus, которой учредил епархию Лакхнау, выделив её из архиепархии Агры и епархии Аллахабада. 

19 января 1989 года епархия Лакхнау передала часть своей территории для возведения новой епархии Баррейли.

Ординарии епархии 
 священник Giuseppe Angelo Poli  (1940 - 1946) – апостольский администратор;
 епископ Alberto Corrado de Vito (12.12.1946 – 16.11.1970);  
 епископ Cecil DeSa (5.06.1971 – 11.11.1983) – назначен архиепископом Агры; 
 епископ Alan Basil de Lastic  (2.07.1984 – 19.11.1990) – назначен архиепископом Дели; 
 епископ Albert D'Souza (21.11.1992 – 16.02.2007) - назначен архиепископом Агры; 
 епископ Gerald John Mathias (8.11.2007 – по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo dominicus, AAS 32 (1940), стр. 340

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Индии